Die 2. Handball-Bundesliga startete wie in den Jahren zuvor auch in der Saison 1988/89 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stieg der DSC Wanne-Eickel, aus der Staffel Süd der TV Niederwürzbach und TuS Schutterwald in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: DSC Wanne-Eickel.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: -

Absteiger in die Regionalligen: MTV/PSV Braunschweig und SuS Oberaden.
Aufsteiger aus den Regionalligen: VfL Eintracht Hagen, 1. SC Göttingen 05 und VfL Lichtenrade.

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TV Niederwürzbach und TuS Schutterwald.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: Frisch Auf Göppingen und SG Leutershausen.

Absteiger in die Regionalligen: TSV Rintheim und MTSV Schwabing (Rückzug bis in die Bezirksliga).
Aufsteiger aus den Regionalligen: CSG Erlangen und TV Eitra.

Entscheidungen 

Handballsaison 1988/89
1988